Імір — йотун у скандинавській міфології
 Імір — супутник Сатурна
 Імір — острів біля берегів Гренландії